Стандартизованные аббревиатуры типов модуляции

Модуляция